T28 se lahko nanaša na:
 T-28 - sovjetski tank.
 T28 - ameriški eksperimentalni tank.
 T-28 Trojan - ameriško trenažno letalo.